dawne gminy:
 gmina Marcinkowo – dawna gmina, powiat mrągowski, woj. olsztyńskie
 gmina Marcinkowo – dawna gmina, powiat olsztyński, woj. olsztyńskie